Johann Steffan von Cronstetten ist der Name folgender Personen:

* Johann Adolph Steffan von Cronstetten I (1589–1664), deutscher Jurist und Politiker, Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main 
 Johann Adolph Steffan von Cronstetten II (1647–1712), deutscher Jurist und Politiker, Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main 
 Johann Hector Steffan von Cronstetten, deutscher Politiker, Jüngerer Bürgermeister von Frankfurt am Main 
 Johann Hieronymus Steffan von Cronstetten (1614–1674), deutscher Jurist und Politiker, Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main